Say I Love You (lied) - single van Eddy Grant uit 1979
 Say I Love You (manga) - manga uit 2012